La liste des footballeurs internationaux ukrainiens comprend tous les joueurs de football en équipe d'Ukraine.

Liste 

Liste mise à jour après le match Serbie-Ukraine du .

Références

Lien externe 
  Ukraine international caps | European football sur eu-football.info

Ukraine
Liste